Молинью ( или ):

 Молинью (стадион) — стадион в Вулвергемптоне, Великобритания.
 Молинью, Уильям — американец, участник Бостонского чаепития.
 Молинью (фамилия) — фамилия англонормандского происхождения.

См. также 
 Молинье
 Задача Молинью